Хентов — еврейская фамилия.

 Хентов, Анатолий Аронович — советский и российский геофизик и астроном, доктор физико-математических наук.
 Хентов, Виктор Яковлевич (род. 1936) — советский и российский химик, доктор химических наук.
 Хен-Тов, Джейкоб (Jacob Hen-Tov, род. 1932) — американский политолог и историк-славист.
 Хентов, Игорь Юрьевич (род. 1954) — российский музыкант, автор-исполнитель песен.
 Хентов, Лейб (Леонид) Абрамович (литературный псевдоним Эрнст Генри, кодовое имя Семён Николаевич Ростовский; 1904—1990) — советский разведчик-нелегал, публицист, журналист.
 Хентов, Натан (Nat Hentoff, 1925—2017) — американский музыкальный критик, писатель, историк джаза.

 Хентова, Полина Аркадьевна (Поля Абрамовна; 1896—1933) — художница, сестра Л. А. Хентова.
 Хентова, Софья Михайловна (1922—2002) — советский музыковед, пианистка, доктор искусствоведения.

См. также 
 Хенто
 Хентон